Thomasson är ett svenskt efternamn som kan stavas på något olika sätt. Den 31 december 2012 var det i Sverige följande antal personer med stavningsvarianterna 
 Thomasson 1 299
 Tomasson 523
 Thomason 27
Tillsammans blir detta 1 849 personer. Namnet var ursprungligen ett patronymikon med betydelsen Thomas son.

Personer med efternamnet Thomasson eller med varianter av detta namn

 Bengt Thomasson, flera personer
 Bengt Thomasson (läkare) (1924–2001), kardiolog, docent
 Bengt Thomasson (antikvetare) (född 1926), lektor, docent
 Björgvin Tómasson, isländsk orgelbyggare
 Bobby Thomason (1928–2013), amerikansk utövare av amerikansk fotboll
 Carl-Gustaf Thomasson (1900–1980), författare och översättare
 Erik Thomasson (1901–1981), jurist och kommunalpolitiker
 Eskilander Thomasson (1829–1891), jurist, ämbetsman och politiker
 George Thomason (död 1666), engelsk boksamlare
 Harald Thomasson (1893–1937), skolman och naturforskare
 Herman Tomasson (aktiv på 1600-talet), skulptör
 Hughie Thomasson (1952–2007), amerikansk gitarrist och sångare
 Johan Thomasson, flera personer
 Johan Thomasson (teolog) (1887–1968) 
 Johan Thomasson (politiker) (1892–1955), grönländsk politiker
 Jon Dahl Tomasson (född 1976), dansk fotbollsspelare
 Lars Thomasson (född 1928), pedagog och politiker
 Lars Thomasson (militär) (1935–2021), militär
 Lisa Thomasson (1878–1932), sångerska, känd som Lapp-Lisa
 Marsha Thomason (född 1976), brittisk skådespelare
 Mats Thomasson (född 1944), handbollsspelare
 Monica Thomasson (född 1959), sångpedagog
 Nils Thomasson (1880–1975), svensk samisk fotograf
 Nils Thomasson (ishockeyspelare) (född 2000), ishockeyspelare
 Pehr Thomasson (1818–1883), författare
 Sarah Thomasson (1925–1996), alpin skidåkare
 Sigurd Thomasson (1910–1983), friidrottare och författare
 Tage Thomasson (1894–1974), företagsledare
 Torkel Tomasson (1881–1940), svensk samisk redaktör och folklivsupptecknare
 Valter Thomasson (1916–1980), yrkesmålare och målare
 Åke Thomasson (1863–1929), jurist

Källor

Svenska efternamn
Sonnamn